North American Soccer League (1968–84), een voormalige Amerikaanse voetbalcompetitie
North American Soccer League (2011–17), een Amerikaanse voetbalcompetitie